Mad Dog peut désigner :

Personnes 
 DJ Mad Dog, DJ italien, compositeur de morceaux de techno hardcore et gabber.
 Maurice Vachon, dit « Mad Dog », catcheur québécois, né en 1929.
 Mad dog, auteur du blog et de la série de vidéos La chronique facile portant sur les mèmes Internet, lui aussi catcheur amateur, et ancien vidéaste du collectif VoxMakers
 Mad Dog, personnage fictif de DC Comics évoqué notamment dans Arkham Asylum.

Œuvres 
Par ordre chronologique :
 Chien enragé (titre original : The Mad Dog), dessin animé de Mickey Mouse produit par Walt Disney pour Columbia Pictures et sorti le .
 Mad Dogs & Englishmen, un album live du chanteur Joe Cocker sorti en .
 Les Aventures du pirate Mad Dog, émission de télévision québécoise diffusée en 1988.
 Mad Dog McCree, jeu vidéo de tir au pistolet et film interactif développé par American Laser Games et édité par Capcom en 1990.
 Mad Dog II: The Lost Gold, jeu vidéo de tir au pistolet et film interactif développé et édité par American Laser Games, sorti en 1992 sur borne d'arcade, suite du précédent.
 Mad Dog and Glory, film américain réalisé par John McNaughton en 1993.
 Mad Dogs (titre original : Mad Dog Time), film réalisé par Larry Bishop et sorti en 1996.
 Mad Dogs est le huitième tome de la série pour jeunesse CHERUB, sorti en 2007.
 Johnny Mad Dog, film du réalisateur français Jean-Stéphane Sauvaire, sorti le .
 Mad Dogs, série télévisée britannique, en cours de production depuis 2011.

Autres 
 MD 20/20, un vin.
 Un cocktail mélangeant vodka, tabasco et sirop de grenadine.

Notes et références